Баян-Овоо (; ) — название нескольких географических объектов в Монголии.

Сомоны 
 Баян-Овоо — сомон аймака Баянхонгор
 Баян-Овоо — сомон аймака Умнеговь
 Баян-Овоо — сомон аймака Хэнтий

Населённые пункты 
 Баян-Овоо — посёлок в аймаке Говь-Алтай, административный центр сомона Алтай
 Баян-Овоо — посёлок в аймаке Хэнтий, административный центр сомона Дадал.
 Баян-Обо — район городского подчинения городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия (КНР).